Memento Mori ():
 Memento mori — латинское выражение, ставшее крылатой фразой.

Музыка 
 Memento Mori — шведская дум-метал-группа.
 Memento Mori — альбом рок-группы Flyleaf (2009).
 Memento Mori — предстоящий альбом группы Depeche Mode, анонсированный на март 2023 года.

Другое 
 Memento Mori — компьютерная игра (2008).
 «Мементо мори» — драма Николая Гейко (СССР, 1991).

См. также 
 «Помни» () — психологический детектив Кристофера Нолана (США, 2000).